Els trenta-nou graons, pel·lícula d'Alfred Hitchcock
 The 39 Steps (pel·lícula de 1959), pel·lícula de Ralph Thomas
 Els trenta-nou esglaons (pel·lícula de 1978 de Don Sharp)
 The 39 Steps (pel·lícula de 2008), telefilm de James Hawes